Die Taekwondo-Europameisterschaften 2005 fanden vom 8. bis 9. Oktober 2005 in Riga, Lettland, statt. Veranstaltet wurden die Titelkämpfe von der European Taekwondo Union (ETU). Insgesamt fanden 16 Wettbewerbe statt, jeweils acht bei Frauen und Männern in unterschiedlichen Gewichtsklassen.

Erfolgreichste Nation war die Türkei mit dreimal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze, vor Frankreich und Spanien. Die deutschen Starter sicherten sich eine Goldmedaille, eine Silbermedaille sowie vier Bronzemedaillen. Levent Tuncat wurde in der Klasse bis 54 Kilogramm erstmals Europameister, Mohammed Ebnoutalib unterlag in seinem Finalkampf und wurde Vizeeuropameister. Bronze sicherten sich Sümeyye Gülec, Demet Özcan, Pınar Budak und Susen Berger.

Medaillengewinner

Frauen

Männer

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Podiumsplatzierungen auf taekwondodata.com (englisch)

2005
Sportveranstaltung in Riga
Sportveranstaltung 2005
Taekwondo (Lettland)